Jan Hijzelendoorn (honkballer), een voormalig Nederlands honkbalinternational
 Jan Hijzelendoorn sr., een voormalig Nederlands wielrenner en vader van
 Jan Hijzelendoorn jr., een voormalig Nederlands wielrenner en vader van